P45 (belasting), Brits formulier
 P45 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 45, een papyrusrol van het Nieuwe Testament